Atlas Maior (Blaeu) of Blaeu Atlas; een samengesteld 17e-eeuwse atlas van vader en zoon Blaeu
Atlas Major (Ottens) of Ottens Atlas; een samengesteld 18e-eeuwse atlas van de gebroeders Ottens